Ortal steht für:
 Ortal (Kibbuz), israelische Siedlung in den nördlichen Golanhöhen

Ortal ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Ortal (Sängerin), französische Sängerin
 Jerónimo de Ortal, spanischer Konquistador und Gouverneur der Provinz Paria